Stick to Your Guns — американская мелодик-хардкор-группа из города Ориндж, штат Калифорния, образовавшаяся в 2003 году. Группа придерживается идей движения Straight edge.

Участники

Текущий состав 
 Джесси Барнетт — ведущий вокал, иногда клавишные и ритм-гитара (2004-настоящее время), соло-гитара (2010-2012)
 Эндрю Роуз — бас-гитара, бэк-вокал (2008-настоящее время)
 George Schmitz — ударные, перкуссия (2008-настоящее время)
 Крис Роусон — ритм-гитара, бэк-вокал (2009-настоящее время)
 Джош Джеймс — соло-гитара (2012-present)

Бывшие участники 

 Кертис Плеше — соло-гитара (2003—2006)
 Ноа Калвин — бас-гитара (2003—2006)
 Джастин Рузерфорд — ритм-гитара (2003—2007)
 Райан Нелсон — соло-гитара, бэк-вокал (2006—2008)
 Дарел МакФейден — бас-гитара, бэк-вокал (2007—2008)
 Кейси Лагос — ударные, фортепиано, бэк-вокал (2003—2008), бас-гитара (2006-2007)
 Алекс Барнетт — ритм-гитара (2006—2009)
 Рейд Хаймонд — соло-гитара (2007—2010)
 Селлерс — Барабаны (2006)

Временная шкала

Дискография

Ссылки 

Исполнители Century Media Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Металкор-группы США